Префект — у Стародавньому Римі посадова особа, яка очолювала окремий підрозділ адміністрації, суду чи армії.
 Префект — керівник міста.
 Префект — у Франції представник міністерства внутрішніх справ у департаменті, який разом з тим бере участь у всіх інших галузях місцевого управління.
 Префект — римська посадова особа, керівник римською провінцією Єгипет.
 Префект — римська посадова особа, котра контролювала постачання пшениці.
 Префект — посадова особа у преторії Римської імперії.
 Префект — у навчальному закладі Великого князівства Литовського. В Україні, один із членів адміністрації навчального закладу. З запровадженням реформи децентралізації в Україні планується, що префект має прийти на зміну головам місцевих державних адміністрацій.
 Префект — у низці держав особливий інститут представника центрального (Румунія) або регіонального (Російська Федерація, Франція) уряду на місцях, глава префектури.
 Префект — представник центрального уряду в провінціях у Португальського королівства.
 Префект — голова однієї з Конгрегацій Римської курії.
 Префект — голова префектури, територіальної одиниці на місіонерській території Католицької Церкви.

Примітки

Посилання 
 Префект //